La Bottega dell'Arte – gruppo musicale italiano
La Bottega dell'Arte – album pubblicato nel 1975 dall'omonimo gruppo musicale
La Bottega dell'Arte – album pubblicato nel 1980 dall'omonimo gruppo musicale